Laureato in legge a pieni voti è stato per molti anni capo servizio del quotidiano La Prealpina nelle sedi di Legnano e Busto Arsizio e collaboratore esterno di molte testate e riviste locali. A ricordo è stato istituito un premio giornalistico nazionale "Mauro Gavinelli", che ogni anno a giugno assegna un contributo borsa di studio in collaborazione con il Comune di Legnano.

Nel 1982 ha pubblicato il libro "Dal partito Popolare alla D.C. a Legnano", e molto famoso per il suo Slogan, ormai diventato famoso dalle sue parti, "Buongiorno Signoriii".

È stato presidente del GAG (Gruppo Altomilanese Giornalisti).

Collegamenti esterni